Kombinace písmen B, M a P může mít více významů:

 Windows Bitmap – počítačový grafický formát identifikovaný příponou BMP
 Basic Multilingual Plane – skupina prvních 216 znaků Unicode
 Bone morphogenetic protein – kostní morfogenetický protein
 BMP-1, BMP-2, BMP-3 – sovětská bojová vozidla pěchoty